Matteo Villani kan syfta på:

* Matteo Villani (1283–1363), italiensk historiker
 Matteo Villani (född 1982), italiensk friidrottare